Langrish ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Langrish (* 1946), britischer anglikanischer Geistlicher
 Vivian Langrish (1894–1980), britischer Pianist und Musikpädagoge

Langrish bezeichnet:
 Langrish (Hampshire), einen Ort im Süden Englands